Az Futbolo klubas Sūduva (a sajtóban legtöbbször FK Sūduva néven) egy litván labdarúgócsapat melyet 1968-ban alapítottak.A szovjet időkben a különböző helyi bajnokságok között szerepelt, nem sok sikerrel.A Szovjetunió felbomlása után a Sūduvanak az egyetlen balti bajnokságban kellett indulnia ahol a litván, lett és az észt csapatok szerepeltek. 2002-ben jutott fel és azóta tagja a litván első osztályú bajnokságnak. 2017-ben története során először megnyerte a bajnokságot.

A klub legnagyobb sikere két bajnoki cím, két kupa-, valamint egy szuperkupa-győzelem.

Sikerek 
 Bajnok: 3 (2017, 2018, 2019)
 Második helyezés: 2 (2007, 2009)
 Harmadik helyezés: 6 (1975, 2005, 2009, 2011, 2012, 2016)
 Kupagyőztes: 3 (2006, 2009, 2019)
  Döntősök: 4 (1976, 2002, 2011, 2016)
 Szuperkupa-győztes: 4 (2009, 2018, 2019, 2022)

Litván bajnokság

Nemzetközi mérkőzések

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris-i szerint.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Ismertebb játékosok 
  Tomas Radzinevičius, 1997–2005
  Gytis Padimanskas, 2002, 2005–2007
  Darius Gvildys, 2005–2007
  Otavio Braga, 2005-2007
  Willer Souza Oliveira, 2007–2008
  Tomas Mikuckis, 2006–2008
  Darius Maciulevičius, 2005–2008

Edzők
 Jonas Kaupaitis (1968–1673)
 Mantas Valukonis (1991)
 Saulius Stankūnas (1991–2003)
 Algimantas Gabrys (2003 – 31 December 2003)
 Valdemaras Žilinskas (2004)
 Rino Lavezzini (2004 – May 2, 2005)
 Algimantas Gabrys (10 May 2005 – 20 April 2008)
 Igoris Pankratjevas (2008)
 Gediminas Jarmalavičius (2008–09)
 Donatas Vencevičius (29 January 2010 – 19 November 2010)
 Virginijus Liubšys (17 April 2010 – 6 July 2012)
 Darius Gvildys (9 July 2012 – Sept 2014)
 Aleksandar Veselinović (21 December 2014 – 31 August 2016)
 Vladimir Cheburin (8 September 2016 – 22 December 2019)
 Heimo Pfeifenberger (8 Janaury 2020)
 Victor Basadre (2021–2022)
 Miguel Moreira, (2022)

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal
 FK Sūduva: alyga.lt
 FK Sūduva: Soccerway
 FK Sūduva: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
1968-ban alapított labdarúgócsapatok